— каноническое, структурное и территориально-административное подразделение Японской православной церкви. Управляется предстоятелем церкви — митрополитом Даниилом (Нусиро)

Кафедральный город — Токио. Кафедральный храм — Воскресенский кафедральный собор.

Токийская епархия включает в себя территорию Токийской столичной области и префектур Тотиги, Ибараки, Тиба, Гумма, Саитама, Канагава, Нагано, Яманаси и Сидзуока.

Епископы 
 Русская духовная миссия в Японии
 Николай (Касаткин) (30 марта 1880 — 3 февраля 1912)
 Сергий (Тихомиров) (19 мая 1912 — 4 сентября 1940)

В юрисдикции Русской православной зарубежной церкви (1941—1946)
 Николай (Оно) (6 апреля 1941 — 6 апреля 1946)

В юрисдикции Московского патриархата (1947—1970)
 Николай (Оно) (1947 — 24 апреля 1954)
 Николай (Саяма) (10 декабря 1967 — 10 апреля 1970)

В юрисдикции «Американской митрополии» (1947—1970)
 Вениамин (Басалыга) (1947—1953)
 Ириней (Бекиш) (7 июня 1953—1960, 9 октября 1962—1964)
 Никон (де Греве) (1960 — 1 июля 1962)
 Владимир (Нагосский) (11 апреля 1964 — 10 апреля 1970)

Токийская епархия Японской православной автономной церкви МП
 Владимир (Нагосский) (10 апреля 1970 — март 1972)
 Феодосий (Нагасима) (22 марта 1972 — 7 мая 1999)
 Петр (Арихара) (9 октября 1999 — 24 апреля 2000),  епископ Иокогамский, избран, но отказался по болезни
 Даниил (Нусиро) (c 6 мая 2000)

Монастыри 
 Монастырь Святого Николая Японского (мужской, не действует)

Ссылки 
 

 
Епархии автономных церквей Московского патриархата